Чемпионат Азии по дзюдо 2004 года прошёл 15-16 мая в Алма-Ате (Казахстан). Местом проведения чемпионата был Дворец спорта и культуры имени Балуана Шолака.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионата  на сайте Федерации дзюдо Японии

2004
дзюдо
дзюдо
дзюдо
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
2004 год в дзюдо
Май 2004 года
Международные соревнования по дзюдо в Казахстане